Hu Jintao, voormalige president van de Volksrepubliek China
 Hu (achternaam), een veel voorkomende Chinese achternaam
 Hoe (mythologie) of Hu, in de Egyptische mythologie de verpersoonlijking van het eerste woord
 Hoe (Egypte), Hu of Hiw, antieke namen Sesjesjet ('sistrum') en Diospolis parva ('kleine stad van Zeus'), plaats in Egypte
 .hu, de internettopleveldomeinlandcode van Hongarije
 HU, het 2-letterige ISO 3166-1-landcode voor Hongarije
 HU, een afkorting voor Hogeschool Utrecht
 HU, een afkorting voor Hogeschool-Universiteit